Turturini  è una tribù della famiglia Columbidae, sottofamiglia Raphinae.

Tassonomia
Comprende i seguenti generi e specie:

 Genere Phapitreron 
 Phapitreron leucotis () - tortora bruna guancebianche
 Phapitreron amethystinus  - tortora bruna ametista
 Phapitreron cinereiceps () - tortora bruna guancescure
 Phapitreron brunneiceps () - tortora bruna di Mindanao

 Genere Chalcophaps 
 Chalcophaps indica () - tortora smeraldina
 Chalcophaps longirostris  - tortora smeraldina del Pacifico
 Chalcophaps stephani  - tortora di Stephan

 Genere Oena 
 Oena capensis () - tortora del Namaqua

 Genere Turtur 
 Turtur chalcospilos () - tortora boschereccia macchiesmeraldo
 Turtur abyssinicus () - tortora boschereccia becconero
 Turtur afer () - tortora boschereccia macchieblu
 Turtur tympanistria () - tortora tamburina
 Turtur brehmeri () - tortora boschereccia testazzurra

Filogenesi 
I rapporti filogenetici tra i generi della tribù sono illustrati dal seguente cladogramma:

Note

Columbidae
Taxa classificati da George Robert Gray